Два гонконгских актёра имеют имя «Тони» и фамилию «Люн» (梁).
 1. Тони Люн Чу Вай, китайское имя которого — «Чу Вай» (朝偉)
 2. Тони Люн Ка Фай, китайское имя которого — «Ка Фай» (家輝)